Canada – ang. i fr. nazwa Kanady

Gminy w USA:
 Canada (ang. Canada Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
 Canada (ang. Canada Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jackson